La Rioja er et stednavn der bruges flere steder:
 La Rioja – En autonom region og provins i Spanien
 Provincia de La Rioja – en provins i Argentina
 La Rioja, Argentina – hovedstaden i provinsen Provincia de La Rioja

de:Rioja
pt:Rioja